Нджойя:
 Нджойя, Ибрагим (ок. 1860 1933) — правитель африканского султаната бамум (ныне — запад Камеруна), интеллектуал и изобретатель.
 Ибрагим Мбомбо Нджойя (1937—2021) — султан и король Бамумов Камеруна, последний представитель бамунской династии.
 Сеиду Нджимолу Нджойя (1904—1992) — султан и король Бамумов Камеруна, отец предыдущего.